Il singolare del torneo di tennis Tampere Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Boris Pašanski che ha battuto in finale Roko Karanušić 7-65, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Roko Karanušić (finale)
 Marc Gicquel (quarti di finale)
 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)
 Juan Pablo Guzmán (secondo turno)

 Boris Pašanski (Campione)
 Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
 Łukasz Kubot (primo turno)
 Tuomas Ketola (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampere Open 2005